Miejscowości w Polsce
 Stok-Kolonia – część wsi Stok w woj. lubelskim w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat
 Stok-Kolonia – część wsi Stok w woj. łódzkim w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków